Дмитрий Прозоровский:
 Прозоровский, Дмитрий Александрович (1759—1814) — курский губернатор (1806—1811); младший сын генерал-майора А. А. Прозоровского.
 Прозоровский, Дмитрий Викторович (1923—2002) — советский теплоэнергетик, Герой Социалистического Труда.
 Прозоровский, Димитрий Дмитриевич (в монашестве Дионисий; 1870—1937) — епископ Русской православной церкви, архиепископ Ростовский и Таганрогский.
 Прозоровский, Дмитрий Иванович (1820—1894) — историк, палеограф и нумизмат.